

Patronyme 

 Louis Georges Brillouin (1817-1893), peintre français ;
 Léon Brillouin (1889-1969), physicien franco-américain ;
 Marcel Brillouin (1854-1948), mathématicien et physicien français, père du précédent.

Voir aussi 
Le nom de Léon Brillouin est associé aux découvertes de physique suivantes :
 les zones de Brillouin, en mathématiques et en physique du solide ;
 la diffusion Brillouin, aussi appelée effet Brillouin, phénomène de diffusion inélastique de la lumière et la méthode de spectroscopie associée ;
 la fonction de Brillouin, permettant de décrire l'aimantation d'un solide paramagnétique.